Lussy bezeichnet verschiedene Orte:
 die Ortschaft und frühere Gemeinde Lussy FR im Bezirk Glâne, Kanton Freiburg, Schweiz
 die Gemeinde Lussy-sur-Morges im Bezirk Morges, Kanton Waadt, Schweiz
 einen See, Lac de Lussy (Schreibweise Lac Lussy auf geo.admin.ch) bei Châtel-Saint-Denis, Kanton Freiburg, Schweiz

Lussy ist der Familienname folgender Personen:
 Marie Odermatt-Lussy (1891–1971), Schweizer Schriftstellerin

Siehe auch:
 Lussi
 Lucy (Begriffsklärung)